Keijzer ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian de Keijzer (* 2000), niederländischer Fußballtorwart
 Mona Keijzer (* 1968), niederländische Politikerin (CDA)